

Patronyme 

 Alberto de Palacio (1856-1939), ingénieur et architecte espagnol ;
 Alfredo Palacio (1939-), chirurgien et un homme politique équatorien ;
 Ana Palacio Vallelersundi (1948-), femme politique espagnole ;
 Andy Palacio (1960-2008), musicien du Belize ;
 Ernesto Palacio (né en 1946), ténor péruvien ;
 Ernesto Palacio (1900-1979), historien, homme politique et journaliste argentin ;
 Héctor Iván Palacio (1969-), coureur cycliste colombien ;
 Loyola de Palacio (1950-2006), personnalité politique espagnole ;
 Myrtle Palacio (née en 1948), dirigeante et femme politique bélizienne ;
 Rodrigo Palacio (1982-), footballeur argentin ;
 William Palacio (1965-), coureur cycliste colombien.

Toponymes

Le Cine Palácio, ancien cinéma situé de Rio de Janeiro.

Palacio: quartier administratif de Madrid.

Palacio Fajardo : l'une des 4 paroisses civiles de la municipalité de Rojas dans l'État de Barinas.

Voir aussi 
 

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme